Sălăgeanu ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Sălăgeanu (* 1983), rumänischer Fußballspieler
 Aurelia Sălăgeanu, rumänische Feldhandballspielerin
 Liliana Sălăgeanu (* 1971), rumänische Leichtathletin